Saileriolidae — семейство клопов из надсемейства щитников (Pentatomoidea). 4 вида. Рассматривается как базальное в этой группе. Обнаружены только в Азии.

Распространение 
Юго-Восточная Азия.

Описание 
Мелкие клопы (менее 5 мм) несколько яйцевидной формы. Голова субтреугольной формы, сильно наклонена, боковые края закруглены, без килей и не загнуты. Оцеллии заметно ближе друг к другу, чем к соседнему сложному глазу. Усиковые бугорки заметны и возвышаются над гипотетической линией, проведенной через середину глаз; они хорошо видны сверху. Усики пятичлениковые, I членик сильно удлинен (длиннее головы и переднеспинки вместе взятых), III членик короткий. Буккулы относительно короткие, не достигают середины головы; рострум обычно доходит до IV сегмента брюшка, переднебоковые края переднеспинки окаймлены. Щиток резко треугольной формы, базальная область вздута, каждый френум проходит по всему боковому краю. Лапки трёхчлениковые, причем II сегмент самый короткий. Дыхальца III—VII расположены близко к латеральному краю живота, трихоботрии отсутствуют на III сегменте, одинарные (с каждой стороны) на сегменте IV и двойные (с каждой стороны) на сегментах V и VI.

Систематика 
Таксон был впервые выделен в 1956 году и оригинально были описан как подсемейство Saileriolinae в составе семейства Urostylididae, позднее в 2008 году получившее самостоятельный статус. Рассматривается как базальное или «примитивное» в надсемействе Pentatomoidea.

 Bannacoris
 Bannacoris arboreus  Hsiao, 1964 — Китай (Yunnan)
 Ruckesona Schaefer & Ashlock, 1970
 Ruckesona  vitrella Schaefer & Ashlock, 1970 — Таиланд
 Saileriola China & Slater, 1956
 Saileriola hyalina  Schaefer & Ashlock, 1970 — Вьетнам
 Saileriola sandakanensis China & Slater, 1956 —Борнео

Филогения 
Расположение Saileriolidae на морфологическом филогенетическом дереве надсемейства Pentatomoidea по данным работы Grazia et al. (2008).

Примечания 

Pentatomomorpha
Семейства насекомых